Le terme sanshō peut désigner en japonais :
 Le poivre sancho , ou par extension le poivre du Sichuan, également utilisé dans la littérature française sur la gastronomie japonaise.
 Les , accordés aux lutteurs de sumo.
 , un film de 1954 de Kenji Mizoguchi.
 Sanshô : Un personnage de Dragon Ball apparu en 1989.